

Sigle 
 Liga Portuguesa de Basquetebol – massimo campionato portoghese di pallacanestro
 Liga Profesional de Baloncesto – massimo campionato venezuelano di pallacanestro
LPB  Laboratori prodotti biologici (Braglia) Piccola Casa farmaceutica degli anni Settanta e Ottanta, successivamente confluita in Sandoz che a sua volta, con Ciba, ha dato origine a Novartis.

Codici 
 LPB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di El Alto, La Paz/El Alto, Bolivia